(1859-1930), homme politique américain,
  (1852-1944), homme politique américain,
 Hampton Fancher (1938-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain,
  (1952-), romancière américaine, 
 Louis Fancher (1848-1944), peintre américain.

Patronyme anglais